Утая (с ) — эвенское село в Верхнеколымском районе Якутии, административный центр и единственный населённый пункт Утаинского наслега.

География 
Расположено в предгорьях хребта Арга-Тас, на правом берегу реки Силяп (правый приток р. Ожогина), являясь самым отдалённым и труднодоступным местом улуса. Расстояние до центра улуса — посёлка городского типа Зырянка — 170 км.

Общая информация 
По данным на 2015 год в селе проживало 92 человека (в 2002 г. — 112 человек). Раньше оно являлось промежуточной базой оленеводов и получило статус населённого пункта Указом Президиума Верховного Совета Якутской АССР от 24 июля 1987 года.

Основное занятие населения — оленеводство, которым занимаются четыре кочевых родовых общины, пасущие 1400 оленей: «Утая», «Оралчинмай», «Дилки» и «Тибик». В селе есть ясли-сад, школа, клуб, фельдшерский пункт, дизельная электростанция (свет дают летом только в течение шести часов), магазин-склад, библиотека. В домах печное отопление.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 	
 

Населённые пункты Верхнеколымского улуса